Arry (Moselle)
 Arry (Somme)